Tabone ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Tabone (* 1937), maltesischer Politiker der Nationalist Party 
 Ċensu Tabone (1913–2012), maltesischer Politiker und von 1989 bis 1994 Präsident der Republik Malta